Biharia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Biharia (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Biharia (Alba), Dorf im Kreis Alba